Димитър Марков Секулички е български революционер, деец на Вътрешната македонска революционна организация.

Биография 
Димитър Секулички е роден през 1896 година в град Кюстендил, Княжество България. Негов баща е дългогодишният революционер Марко Секулички, а негов брат е Захари (Заре) Секулички. При избухването на Балканската война в 1912 година, макар и само 16-годишен, е доброволец в Македоно-одринското опълчение и служи заедно с баща си в 1 рота на 7 кумановска дружина. След Първата световна война участва във възстановяването на ВМРО. Убит е от идейни противници на 9 февруари 1925 година в Кюстендил.

Бележки 

Български революционери от Македония
Македоно-одрински опълченци
Родени в Кюстендил
Дейци на ВМРО
Починали в Кюстендил
Жертви на междуособици в македоно-одринското революционно движение